Woolford ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Woolford (* 1991), australische Paraathletin/Radsportlerin
 Julian Woolford, britischer Theaterdirektor
 Cyril Woolford, britischer Rugbyspieler
 Donnell Woolford (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler	
 Joe Woolford, britischer Sänger, siehe Joe and Jake
 Keo Woolford (1967–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Martyn Woolford (* 1985), englischer Fußballspieler
 Paul Woolford (* 1977), neuseeländischer Feldhockeyspieler